Håkan Läma kan avse:
 Håkan Jonsson Läma av ätten Läma, (död 1327), riddare och riksmarsk.
 Håkan Ingeborgasson, riddare också kallad Håkan Läma men inte släkt med ovanstående.